Numele Gheorghe Buzdugan se poate referi la una din următoarele persoane:

Gheorghe Buzdugan, fost președinte al Curții de Casație, membru al Regenței, membru de onoare al Academiei Române

Gheorghe Buzdugan, inginer, membru al Academiei Române